Муниципальное образование Рукавицкое — упразднённое сельское поселение в составе Кадуйского района Вологодской области.
Центр — деревня Малая Рукавицкая.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории будущего Рукавицкого сельского поселения располагался Чупринский сельсовет с центром в деревне Малая Рукавицкая, состоявший из 34 населённых пунктов. 24 августа 2001 года были зарегистрированы новые деревни Якимово и Подзмеёвка.

1 января 2006 года было создано Рукавицкое сельское поселение, в которое вошёл Чупринский сельсовет за исключением деревень Коптелово, Крюково, Чуприно, переданных в городское поселение Кадуй.

Законом Вологодской области от 30 марта 2015 года № 3603-ОЗ муниципальные образования Барановское, Мазское и Рукавицкое преобразованы путём объединения в сельское поселение Семизерье с административным центром в деревне Малая Рукавицкая.

География 
Располагалось на юге района. Граничило:
 на севере с Мазским, Никольским, Бойловским сельскими поселениями и городским поселением Кадуй,
 на востоке с городским поселением Хохлово и Нелазским сельским поселением Череповецкого района,
 на юге с Судским и Коротовским сельскими поселениями Череповецкого района, Лентьевским сельским поселением Устюженского района,
 на западе с Сиучским сельским поселением Бабаевского района.

По территории сельского поселения протекает река Суда и впадающие в неё Ворон (с притоками Грязнуха, Луксара, Сивец) и Петух (с притоками Исток и Смердяч).

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входило 33 населённых пункта, в том числе
32 деревни,
1 ж/д станция.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Кадуйского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году